Planeta U, generalmente llamado Tu Planeta U, es un bloque de tres horas del programación infantil que se transmite en los sábados y los domingos por Univision, mientras WUVG-TV en Atlanta, GA transmite en los domingos después del bloque, en vez de programación regular del sábado y del domingo. 

Todos los programas en este bloque fue doblado en español, los programas originalmente transmitió en inglés (excepto de Pocoyó, que fue producido en España).

Programación

Programas presente 
 Planeta U

Programas anteriores 
 Mermaid Melody: Pichi Pichi Pitch
 Los Viajes de Inspector Gadget
Pocoyó
 ¡Jakers!, las aventuras de Piggley Winks
 Olly el Submarino
 Pinky Dinky Doo
 Zigby
 Maya & Miguel 
 Dora, la exploradora
 Go, Diego, Go!
 Los Backyardigans
 El libro de la selva
 Planeta de niños
 Naturaleza humana
 Atención Atención